Agárd, település Fejér megyében
 Agárdpuszta, település Fejér megyében
 Marosagárd, falu Romániában, Maros megyében, Jedd községhez tartozik
 Ősagárd, község Nógrád megyében, a Rétsági járásban
 Sióagárd, község Tolna megyében, a Szekszárdi járásban
 Zemplénagárd, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Cigándi járásban